Кладовицы —  деревня в Локнянском районе Псковской области, Локнянская волость.
 Кладовицы —  деревня в Ростовском районе Ярославской области.